Büchele ist

der Familienname folgender Personen:
 Carlos Luís Büchele (1848–1913), brasilianischer Politiker
 Dominik Büchele (* 1991), deutscher Popsänger
 Herwig Büchele (* 1935), österreichischer Theologe
 Mia Büchele (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Büchele (* 1959), deutscher Chemiker und Manager

ein Ortsname:
 Büchele (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Bücheler